W Polsce 
 Jerzmanowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. legnickim, w gminie Chojnów 
 Jerzmanowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Jerzmanowice-Przeginia
 Jerzmanowice – gmina
 Jerzmanowice – gromada